Корольова Євгенія Володимирівна — українська письменниця та історик авіації (племінниця авіатора М. Н. Єфімова)
 Корольова Лідія Георгіївна (1917—1999) — радянська і російська актриса театру і кіно
 Корольова Гуля (Маріонелла Володимирівна Корольова) (*1922 — †1942) — українська актриса
 Наташа Корольова (Наталя Володимирівна Поривай) (*1973) — українська та російська естрадна співачка
 Корольова Олена Георгіївна (1937—2008) — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР

Корольова — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Корольова — присілок, Кудимкарський район, Пермський край

Примітки 

Російські прізвища